Renzo Barbera kan vara

* Renzo Barbera (president) (1920 – 2002), ordförande i den italienska fotbollsklubben US Città di Palermo#Historia
 Stadio Renzo Barbera – uppkallad efter honom